Miejscowości w USA:
 Haynesville – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Haynesville – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Claiborne
Gminy w USA:
 Haynesville (ang. Haynesville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook